

Musica 
 Rap – forma di oratoria musicale
 Rap – singolo di Charlie Charles del 2017

Teatro 
 Rap – spettacolo teatrale del 1996

Sigle 
 Rocket Assisted Projectile – nome inglese del proiettile assistito a razzo

Codici 
 rap – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua rapanui
 RAP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Rapid City, Dakota del Sud

Calcio
 RAP Amsterdam – squadra di calcio olandese